Die USL W-League 1995 war die erste Saison der in diesem Jahr zum ersten Mal von der United Soccer League ausgetragenen zweitklassigen Frauenfußball-Liga. Erster Meister wurden die Long Island Lady Riders. Die beiden Franchises Tulsa Roughnecks und Wichita Lady Blues zogen sich schon früh innerhalb der ersten Saison zurück.

Modus 
Der Modus der Premierensaison war anders als in den späteren Spielzeiten. Für einen Sieg nach Ablauf der regulären Spielzeit gab es sechs Punkte. Falls es nach dem Spielende Unentschieden stand, so wurde gleich ein Elfmeterschießen ausgeführt, die Mannschaft, welche dieses gewann, bekam dann noch vier Punkte. Die unterlegene Mannschaft erhielt, dafür dann noch einmal zwei Punkte. Zudem gab es für jedes geschossene Tor im Spiel einen weiteren Punkt, wobei dies bei drei Toren pro Spiel und Mannschaft gedeckelt wurde.

Tabelle

Eastern Division

Central Division

Western Division

Playoffs

Swizzling Six Tournament 

|}

Championship 

|}

Weblinks 

 Statistiken bei rsssf.com

2009
Fußballsaison 1995